Charbonneau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Charbonneau (1910–1996), französischer Philosoph
 David Charbonneau (* 1974), kanadischer Astronom
 Guy Charbonneau (* 1946), kanadischer Priester und Bischof von Choluteca
 Jean Baptiste Charbonneau (1805–1866) wurde auf der Lewis-und-Clark-Expedition geboren.
 José Charbonneau (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Charbonneau (1892–1959), kanadischer Erzbischof
 Louis Charbonneau (1924–2017), US-amerikanischer Autor
 Marie-Josée Charbonneau (* 1982), kanadische Fußballschiedsrichterassistentin
 Pascal Charbonneau (* 1983), kanadischer Schachspieler
 Patricia Charbonneau (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul-Émile Charbonneau (1922–2014), kanadischer Geistlicher und Bischof von Hull
 Robert Charbonneau (1911–1967), kanadischer Journalist und Autor
 Toussaint Charbonneau (1767–1843), Forschungsreisender, Händler, Mitglied der Lewis-und-Clark-Expedition und Ehemann der indianischen Ureinwohnerin Sacagawea
 Yvon Charbonneau (* 1940), kanadischer Gewerkschafter

Charbonneau steht für:

 Charbonneau (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Charbonneaux